Рибник може да се отнася за:

 География
 Рибник, село в България
 Рибник, река в България
 Рибник, град в Полша

 Кулинария
 рибник, вид пита с риба
 рибник, вид ястие с риба